Beaudry – stacja metra w Montrealu

Osoby o tym nazwisku:
 Laurence Fournier Beaudry – kanadyjska łyżwiarka figurowa
 Prudent Beaudry – amerykański polityk